Ли́повка () — село на Украине, находится в Томашпольском районе Винницкой области.

Код КОАТУУ — 0523982601. Население по переписи 2001 года составляет 1460 человек. Почтовый индекс — 24205. Телефонный код — 4348.
Занимает площадь 3,505 км².

Религия 
В селе действует Свято-Димитровский храм Томашпольского благочиния Могилёв-Подольской епархии Украинской православной церкви.

Адрес местного совета 
24205, Винницкая область, Томашпольский р-н, с. Липовка, ул. 40-летия Победы, 1

Примечания

Ссылки 
 Липовка на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Томашпольского района